Im Hag steht für:
 Im Hag (Patrizierfamilie)
 Im Hag (Siedlung Jägerspfad)
 Turmhügel Schlossbuck im Hag
 Im Hag (Gemeinde Kirchstetten), Ortsteil von Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Im Haag
 Im Hagen